Het ATP-toernooi van Stuttgart 2004 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 12 tot en met 18 juli 2004. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart